Jean Dupuy peut désigner :
 Jean Dupuy (1756-1831), homme politique français, député de la Charente ;
 Jean Dupuy (1844-1919), homme politique et homme de presse français ;
 Jean Dupuy, champion français de motonautisme des années 1930 ;
 Jean Dupuy (1925-2021), artiste français ;
 Jean Dupuy (1927-2021), ingénieur et dirigeant de la SNCF
 Jean Dupuy (1934-2010), dit Pipiou, joueur de rugby international français.

Voir aussi 
 Jehan Dupuy (né en 1601), père récollet et historien du Périgord avec L'estat de l'église du Périgord, depuis le christianisme (1629).

Références